Potštejn (Pottenstein) může být:

 Potštejn – obec v Královéhradeckém kraji v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Potštejn (hrad) – hrad v obci Potštejn v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Potštejn (zámek) – zámek v obci Potštejn v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Potštejn (Svitavská pahorkatina) – vrch v obci Potštejn v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Potštejn (hrad, okres Plzeň-jih) – hrad v okrese Plzeň-jih

Související články 
 Pottenstein

Externí odkazy